Lingua elamita (o, meglio, lingua elamica) – lingua estinta dell'Elam (odierno Iran)
Elamita – abitante dell'Elam